Wiener Erklärung steht unter anderem für:

 „Die Wiener Erklärung“ als „offizielle Erklärung der XVIII. Internationalen AIDS-Konferenz (AIDS 2010).“
 Wiener Erklärung der Staats- und Regierungschefs des EU-Lateinamerika-Gipfels 2006 vom 13. Mai 2006
 Wiener Erklärung der „Konferenz europäischer Imame und SeelsorgerInnen“ vom 9. April 2006
 Wiener Erklärung „Nachhaltige Energiepolitik in Europa“ der Fraktion Die Grünen/Europäische Freie Allianz im Europäischen Parlament vom 7. März 2006
 Wiener Erklärung der europäischen patriotischen und nationalen Parteien und Bewegungen, verabschiedet im November 2005
 Wiener Erklärung „10 Thesen zur Informationsfreiheit“ des Universitätslehrgangs für Informationsrecht der Universität Wien, offiziell vorgestellt am 15. Juni 2005
 Wiener Erklärung der „Initiative Öffentlicher Rundfunk (IÖR)“ am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, offiziell vorgestellt am 28. Mai 1998
 Wiener Erklärung über das Pflegewesen im Rahmen der europäischen Strategie „Gesundheit für alle“, vorgestellt auf der Europäischen Pflegekonferenz im Juni 1988
 Wiener Erklärung der Weltkonferenz über Menschenrechte 1993